Фамилија Вега има више значења:

 Фамилија Вега, Естадо Веинтинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вега, Ехидо Морелија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вега, Ехидо Тевантепек (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вега, Парсела Очента и Трес Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику